Хмонг-мијен или мијао-јао је назив језичке породице која обухвата језике који се претежно говоре на југу Кине, као и у неким суседним земљама Индокине.

Подела
Ови језици се деле на две гране:
1. Хмонг или Мијао
2. Мијен или Јао

Језицима Хмонг говори око 5.000.000 људи, а најбројнији језици групе Хмонг су:
Цхуанкиандиан Хмонг (1.150.000)
Кијандонг Хмонг (900.000)
Кијангки Хмонг (440.000)
Плави Хмонг (137.000)
Бели Хмонг (100.000)

Језицима Мијен говори око 1.130.000 људи.

Литература
-{*Anatole V. Lyovin, An Introduction to the Languages of the World, New York, 1997.}-

Види још
Списак језичких породица

Језичке породице